Брюс Кэмпбелл (, родился 22 июня 1958) — американский актёр, продюсер и режиссёр, больше всего известный как исполнитель роли Эша Уильямса в фильме Сэма Рэйми «Зловещие мертвецы», его продолжениях и телесериале «Эш против зловещих мертвецов» и офицера Джека Форреста в фильме «Маньяк-полицейский».

Биография 
Родился 22 июня 1958 года в Роял-Оук, штат Мичиган, США. В школе познакомился и сдружился с Сэмом Рэйми. Начинал свою карьеру в студенческих фильмах. Также выступал с отцом в любительских спектаклях. В 1978 году Кэмпбелл снялся в роли самого себя в короткометражном фильме Рэйми «В лесах», сюжетная линия которого, а также многие приёмы в дальнейшем были использованы в цикле про «Зловещих мертвецов».

Первый успех к актёру пришёл в 1981 году, когда Кэмпбелл снялся в роли Эша Уильямса в фильме ужасов Рэйми «Зловещие мертвецы». Кэмпбелл не только сыграл главную роль, но и принял активное участие в создании всего фильма, в результате чего был указан как один из продюсеров фильма. Впоследствии вышли ещё два фильма из этого цикла, «Зловещие мертвецы 2» и «Армия тьмы». Рэйми давал Кэмпбеллу роли и в других фильмах, включая камео во всех трёх частях фильмов про Человека-паука. Кэмпбелл также снимался в роли Автолика в таких телесериалах как «Удивительные странствия Геракла» и «Зена — королева воинов». В эпизоде шестого сезона «Язык нежности» сериала «Секретные материалы» Кэмпбелл сыграл роль демона.

Кэмпбелл принимал участие в озвучивании компьютерных игр: он озвучил главного героя Джейка Логана в игре Tachyon: The Fringe, а также принимал участие в работе над играми, разработанными на основе «Зловещих мертвецов» и «Человека-паука». Кроме того принимал участие в озвучке игры Cold Blooded, которая так и не была выпущена, поскольку её разработчик, студия 7th Level, в 1997 году покинула рынок видеоигр. В 2015 году принял участие в создании второго и третьего DLC для игры Call of Duty: Advanced Warfare, дав свою внешность одному из второстепенных персонажей и протагонисту — Ленноксу.

В 2007—2013 годах снимался в американском шпионском телесериале «Чёрная метка» в роли бывшего оперативника Сэма Экса, посвятившего остаток жизни спиртному и женщинам. В 2015 году снялся в двух эпизодах второго сезона телесериала «Фарго» в роли Рональда Рейгана. В 2015—2018 годах играл главную роль в телесериале «Эш против зловещих мертвецов».

Личная жизнь 
В 1983 году актёр женился на Кристине Девю, у них родилось двое детей: Ребекка и Энди. В 1989 году пара развелась.

Кэмпбелл проживает в собственном поместье в Джексонвилле, Орегон, со второй супругой, дизайнером Айдой Джирон. Их знакомство состоялось на съемках картины «Помутнение разума» в 1992 году.

Фильмография

Кино

Телевидение

Игры

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии «Сатурн» лучшему телеактёру
Киноактёры США
Выпускники университета Западного Мичигана
Актёры озвучивания США